Hammelbach ist ein geographischer Name:

eines Ortes:
 Hammelbach, Hauptort der Gemeinde Grasellenbach, Kreis Bergstraße, Hessen

eine historische Verwaltungsgliederung:
 Zent Hammelbach, Teil kurpfälzischen Oberamts Lindenfels um das heutige Hammelbach, Gemeinde Grasellenbach, Kreis Bergstraße, Hessen. Siehe Oberamt Lindenfels#Zent Hammelbach

von Gewässern:
 Hammelbach (Deggenhauser Aach), linker Zufluss der Deggenhauser Aach vor Deggenhausen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hammelbach (Dürrbach), linker Zufluss des Dürrbachs (zum Main in Würzburg) in Gramschatz, Markt Rimpar, Landkreis Würzburg, Bayern
 Hammelbach, rechter Oberlauf des Niederbachs (zum Ilsenbach, zur Wörmke) nach Rischenau, Stadt Lügde, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Hammelbach (Marrbach), linker Zufluss des Marrbachs (zur Fils) bei Marren, Gemeinde Gingen an der Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Hammelbach oder Salmerbach, linker Zufluss des Michelbachs (zur Kyll) in Michelbach, Stadt Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hammelbach (Ulfenbach), rechter Zufluss des Ulfenbachs bei Wahlen, Gemeinde Grasellenbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Ammelbach
 Hammbach
 Hammerbach
 Hammerlbach